Ponderosa (Nou Mèxic)
 Ponderosa (Comtat de Tulare), població de Califòrnia
 La Ponderosa, entitat de població del municipi de Pontons (Alt Penedès)
 Ponderosa Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Pi ponderosa, espècie de pi nativa de l'oest d'Amèrica del nord